The Wife ist der Titel folgender Filme:

 The Wife (1995), US-amerikanischer Film von Tom Noonan 
 The Wife (2017), Originaltitel von Die Frau des Nobelpreisträgers, schwedisch-US-amerikanischer Film von Björn Runge 

Siehe auch:
 The Farmer’s Wife, britischer Film von Alfred Hitchcock (1928)
 The Astronaut’s Wife – Das Böse hat ein neues Gesicht, US-amerikanischer Film von Rand Ravich (1999)
 The Legal Wife, philippinische Fernsehserie (2014)
 The Starter Wife – Alles auf Anfang, US-amerikanische Fernsehserie (2007/2008)
 The Good Wife